Les Défenseurs, groupe de super-héros de l'univers Marvel ;
 Les Défenseurs, nouvelle de science-fiction de Philip K. Dick.

Voir aussi